Гаплогруппа N:
 Гаплогруппа N (mtDNA)
 Гаплогруппа N (Y-ДНК)